Alle gegen Alle steht für:

 Alle gegen Alle (Slime-Album), Album von Slime
 Alle gegen Alle – A Tribute to Slime, Tribute-Sampler an Slime
 Alle gegen Alle (Zugezogen-Maskulin-Album), Album von Zugezogen Maskulin

Siehe auch:
 Bellum omnium contra omnes, Theorie vom Krieg aller gegen alle